Suhi Vrh (Moravske Toplice), een plaats in de Sloveense gemeente Moravske Toplice
 Suhi Vrh (Prevalje), een plaats in de Sloveense gemeente Prevalje